Filby steht für:

 Bill Filby (1911–2002), britischer Kryptoanalytiker
 David Filby (1810–1879), deutscher Optiker und Politiker
 Filby (Norfolk), Gemeinde in der englischen Grafschaft Norfolk